Crémazie Boulevard - straat in Montreal
 Crémazie (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat